La Supercopa libanesa de futbol és una competició futbolística del Líban que enfronta els campions de lliga i copa.

Historial 
Font:

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Competicions futbolístiques al Líban